Nogueira do Cravo ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Nogueira do Cravo (Oliveira de Azeméis)
 Nogueira do Cravo (Oliveira do Hospital)